Testament kan vara:

Testament (musikgrupp) – en amerikansk thrash metal-grupp
Testament (film) – en film från 1983

Se även
Gamla testamentet – judendomens och ena delen av kristendomens heliga skrift
Nya testamentet – en samling skrifter i den kristna Bibeln
Testamente – ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska regleras efter dennes död